Washington Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Commercial Historic District (Washington, Georgia), NRHP-ID 86000412
 Washington Commercial Historic District (Washington, Indiana), NRHP-ID 90001780